Ait Bazza kan syfta på:

Geografi

Marocko 

 Aït Bazza, stamområde, Fès-Boulemane, 
 Ait Bazza (kommun i Marocko), Fès-Boulemane, Boulemane, 

Robotskapade Marockoförgreningar